Аббревиатура может означать:

 Военно-инженерная академия;
 Вокально-инструментальный ансамбль;